Arcade Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Arcade Theater (Lake Charles, Louisiana), NRHP-ID 78001420
 Arcade Theater (Slidell, Louisiana), NRHP-ID 97000966